Чупио има више значења:

 Чупио (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чупио (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику